|}
|}

De Stedenroute of LF2 was een LF-route in Nederland en België tussen Amsterdam en Brussel, een route van ongeveer 340 kilometer. De route liep door de steden Amsterdam, Rotterdam of Gouda, Dordrecht, Roosendaal, Antwerpen, Leuven en Brussel. De routebordjes werden in 2021 verwijderd. Via de fietsknooppunten kan de route wel nog befietst worden.

Het fietspad liep door de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Antwerpen, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De route werd van Amsterdam naar Brussel genummerd als LF2a en van Brussel naar Amsterdam als LF2b.

Externe link
 Stedenroute

02
Landelijke fietsroute 02
Fietsroute in Brussel
Landelijke fietsroute 02